Griesbadgasse 32 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Griesbadgasse 32 (Ingolstadt)
 Griesbadgasse 32 in Ulm, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ulm-Innenstadt